Schweizer Straße ist der Name folgender Straßen: 

 Schweizer Straße (Österreich), Landesstraße 202 in Österreich
 Schweizer Straße (Frankfurt am Main), Einkaufsstraße in Frankfurt
 Schweizer Straße (Württemberg), ehemalige Hauptverkehrsader Württembergs ab dem späten 17. Jahrhundert von Cannstatt über Stuttgart nach Schaffhausen.